Dominique Ponchardier (1917-1986) : résistant, haut fonctionnaire et écrivain français
 Pierre Ponchardier (1909-1961) : contre-amiral français

Voir aussi 
 Commando Ponchardier